Spojení písmen C a M může mít různé významy:

CM 
 CM – kód ISO 3166-2 pro Kamerun
 zkratka stanice metra Černý Most
 CM – , lazaristé
 cost manager, cenový manažer
 constuction manager
 Change management – řízení změn

Cm 
 curium – chemický prvek

cM 
 centimorgan – viz genová vazebná skupina

cm 
 centimetr, jednotka délky stokrát menší než metr. 1 m = 100 cm

.cm 
 .cm – internetová doména nejvyššího řádu pro Kamerun